Josep Andújar i Pérez (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 30 de març de 1955) és un periodista i cantautor reconegut artísticament com a Josep Andújar "Sé" o simplement "Sé".

El 24 d'agost de 2013 guanya a Sant Pol de Mar el Cinquè Concurs de Composició d'Havaneres de Catalunya "Vila Sant Pol de Mar" amb la cançó "El teu nom i l'onada", així com el de la votació popular

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial del cantautor 
 Cançoner de Josep Andújar "Sé" a Cancioneros.com
 Blog de Josep Andújar - Cantautor

Cantants de les comarques gironines contemporanis
Cantautors catalans del sud
Cantautors catalans en català
Músics guixolencs
Compositors baixempordanesos